Bran kan syfta på:

 Bran (strängteori) – ett begrepp teoretisk fysik inom strängteori
 Bran (mytologi) – en karaktär inom keltisk mytologi
 Slottet Bran – ett slott i Transsylvanien i Rumänien
 Bran Van 3000 – ett kanadensiskt musikkollektiv
 Bran, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine i västra Frankrike
 Bran, Brașov – en kommun i Rumänien
 Bran (periodiskt vattendrag) – ett periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten